The Shepherd steht für:
* The Shepherd (1984), US-amerikanisches Drama von Donald W. Thompson
 The Shepherd (2008), US-amerikanischer Actionfilm von Isaac Florentine
 The Shepherd (Kurzfilm), US-amerikanischer animierter Kurzfilm von Cameron Guess (1967)
 The Shepherd, Alternativtitel eines kanadischen Actionfilms von Peter Hayman, siehe Shepherd – Der Weg zurück

Siehe auch:
 The Good Shepherd
 Shepherd